Capriati puede referirse a:
 Jennifer Capriati, exjugadora de tenis profesional estadounidense
 Capriati a Volturno, municipio de la Provincia de Caserta, en la Campania, Italia